(A) Damsel in Distress ist:
 englische Bezeichnung für die Verfolgte Unschuld, ein Rollentyp in der Literatur, Theater und Film
 A Damsel in Distress (Roman), Roman von P. G. Wodehouse (1919)
 A Damsel in Distress (1919), US-amerikanischer Stummfilm von George Archainbaud, nach P. G. Wodehouse (1919)
 der Originaltitel von Ein Fräulein in Nöten, US-amerikanisches Filmmusical von George Stevens, nach P. G. Wodehouse (1937)
 A Damsel in Distress (Musical), Musical von Jeremy Sams, nach P. G. Wodehouse (2015)
 Damsel in Distress, Lied der Pop-Punk-Band Neck Deep vom Album Wishful Thinking (2014)

Damsels in Distress ist:
 der Originaltitel von Algebra in Love, US-amerikanische Filmkomödie von Whit Stillman (2011)